Der Begriff Apeirogon (griech. etwa "unendlich viele Winkel") steht für:

 die Grenzform eines regelmäßigen Polygons
 einen Roman (2020) von Colum McCann